Jean Lannes
Lannes (Lot-et-Garonne)

Desambiguação